Parmelee steht für:
 Parmelee-Massiv, Bergmassiv an der Black-Küste, Palmerland, Antarktika
 Parmelee House, im NRHP gelistete Objekte